Досжанов — фамилия; имеет женскую форму .
 Досжанов, Дукенбай Досжанович (Дукенбай Досжан; 1942—2013) — казахский писатель.
 Досжанов, Турганбай Нурланович (род. 1928) — советский и казахстанский зоолог.

